André Devigny, 1916-1999, militaire et résistant français, Compagnon de la Libération.

voir aussi 
 Augustin-Gervais Lechauve, dit De Vigny (ou Devigny), 1761-1830, acteur français ;
 Auguste-Louis Lechauve-DeVigny, 1807-1855, éditeur et journaliste français, fils de De Vigny.
 .